Блатно (Словенія) — поселення в общині Брежице, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Блатно (Хомутов) — муніципалітет у Чехії
 Блатно (Лоуни) — муніципалітет у Чехії